Sladky ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Sladky (1929–1981), deutscher Boxer
 James Sladky, US-amerikanischer Eiskunstläufer